Il singolare  del BH Telecom Indoors 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Andreas Beck era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ivan Dodig ha battuto in finale 6–4, 6–3 Dominik Meffert.

Teste di serie

  Lukáš Rosol (primo turno)
  Pavel Šnobel (primo turno)
  George Bastl (secondo turno)
  Dawid Olejniczak (primo turno)

 Dominik Meffert (finale)
 Andreas Haider-Maurer (semifinali)
 Ryler DeHeart (primo turno)
 Blaž Kavčič (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

BH Telecom Indoors 2009